East Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 East Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 East Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 East Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Queens;
 East Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne.